Алексе́й Шу́тов:
 Шутов, Алексей Иосифович (1921—1994) — советский железнодорожник, Герой Социалистического Труда.
 Шутов, Алексей Тимофеевич (1907—1944) — Герой Советского Союза.